Tropp ist der Familienname folgender Personen:

 Corey Tropp (* 1989), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Laco Tropp (1939–2018), slowakischer Jazzschlagzeuger

Siehe auch: Drop